Roettig ist der Familienname folgender Personen:
 Otto Roettig (1887–1966), deutscher General der Infanterie
 Petra Roettig (* 1957), deutsche Kunsthistorikerin und Ausstellungskuratorin